Peckius ist der Familienname folgender Personen:

 Petrus Peckius der Ältere (1529–1589), niederländischer Jurist 
 Petrus Peckius der Jüngere (1562–1625), Diplomat und Kanzler von Brabant